

Прізвище 
 
 Анді Венцель — ліхтенштейнський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Вольфганг Венцель (1910—1992) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Ганні Венцель — ліхтенштейнська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка.
 Густав Венцель — норвезький художник.
 Ернст Венцель (1891—1945) — німецький медик, бригадефюрер СС і генерал-майор медичної служби поліції..
 Ернст Фердинанд Венцель — німецький педагог-піаніст і музичний критик, професор Лейпцизької консерваторії.
 Йоганн Венцель — радянський розвідник, радист резидентури «Червона капела».
 Йозеф Венцель (принц Ліхтенштейну) (*1995) — принц Ліхтенштейну, другий у порядку наслідування княжого трону.
 Йосиф Венцель I Ліхтенштейн — 4-й князь Ліхтенштейну, глава сімейства у 1712—1718, 1732—1745 і 1748—1772 роках, генерал-фельдмаршал Австрії.
 Крістін Венцель — німецький стрілець, олімпійська медалістка.
 Венцель — перший герцог Люксембургу (1353—1383 рр.)

Інше 
 58607 Венцель — астероїд головного поясу.